Ярки — название населённых пунктов:

Россия 
 Ярки — поселок в Заринском районе Алтайского края, упразднён в 1982 г.
 Ярки — село в Каменском районе Воронежской области.
 Ярки — село в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Ярки — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Ярки — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Ярки — деревня в Богучанском районе Красноярского края.
 Ярки — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Ярки — село в Доволенском районе Новосибирской области.
 Ярки — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Ярки — деревня в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Украина 
 Ярки — посёлок в составе города Золотоноша Черкасской области.

Острова 
 Ярки — остров в северной части Байкала.
 Ярки — остров в Финском заливе.

См. также 

 Большие Ярки
 Малые Ярки
 Мале-Ярки